Душилово — название населённых пунктов в России:

 Душилово — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Душилово — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Душилово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Душилово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
Душилово — до 1964 г. название деревни Горки в Торжокском районе Тверской области.
Душилово — до 1965 г. название деревни Зелёный Бор в Борисоглебского района Ярославской области.